

Codici 
 SFE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto La Union, San Fernando, Filippine

Abbreviazioni
 Abbreviazione di Sci di fondo escursionistico
 Abbreviazione di The Encyclopedia of Science Fiction